На́вахо, нава́хи (самоназвание — дене, дине, на языке навахо — diné (), самоназвание территории проживания навахо — Динета) — индейский народ, проживающий главным образом на территории США. Язык навахо относится к атабаскским языкам. Навахо — один из самых многочисленных индейских народов Северной Америки — около 311 тыс. чел. (2015).

Традиционное жилище навахо — хоган. Различаются женские и мужские жилища. Оба сделаны из древесины и покрыты илом, закрепляются жердями на земле. Вход в жилище всегда направлен на восток, так, чтобы по утрам солнце светило в дверной проём.

Традиционные верования навахо заключаются в идеях баланса между людской жизнью и природой. Идеи гармонии в жизни человека называются Hózhóójí. Согласно верованиям народов дене, существуют земные и святые люди. Кроме того, навахо верят, что перед попаданием на Землю, они прошли три других мира, Земля же считается «четвёртым».

Этимология названия 
Название «навахо», применённое по отношению к народу, было заимствовано в конце XVIII века из испанского языка и впервые применено ещё в начале XVII века (). Испанцы, в свою очередь, заимствовали этот термин из кайова-таноанского языка тева, где navahū означает «поля у оврага». Сами навахо же называют себя Diné.

История 
Отдельные племенные группы атабасков начали мигрировать на юг из районов северо-западной Канады и восточной Аляски в XI—XII веках, предки современных навахо вместе с другими группами родственных апачей — в XIV веке. Более двухсот лет понадобилось им для переселения по Великим равнинам на юго-запад США. Здесь основными занятиями навахо стало земледелие и — по мере проникновения испанской колонизации на север — скотоводство; были позаимствованы такие ремёсла, как ткачество, гончарство и др. Северное происхождение навахо подтверждается не только языковой близостью с атабасками Канады, но и наличием жилища-хогана, а также рядом других особенностей материальной и духовной культуры.

Первые, исторически достоверные упоминания испанскими хронистами народа Apachu de Nabajo относятся к двадцатым годам XVII века. Экзоним «Аpachu» на одном из языков индейцев пуэбло (вероятно, индейцев племени зуни) означало «враги», «Nabajo» — «возделанные поля». Таким образом, первоначальное название народа навахо, позаимствованное испанцами у местных индейцев, по существу означало «враги, занимающиеся земледелием», в отличие от других племенных групп апачей, еще не перешедших на оседлый образ жизни. Место расселения навахо на тот момент локализуется историческим регионом Чама (Chama, New Mexico), расположенным в центральной части границы между современными штатами Нью-Мексико и Колорадо.

В конце XVII — начале XVIII веков на земли, ранее занятые навахо, с территорий, полностью подконтрольных испанской администрации, переселяются представители племён пуэбло. Это приводит к тому, что навахо заимствуют от автохтонного населения ряд традиций пуэбло, в частности, начинают сооружать крепости-пуэблито, напоминающие крепости древних пуэбло. Пуэблито служат для защиты как от испанцев, так и от набегов ютов и команчей. Традиционные жилища навахо — хоганы — представляют собой сооружения из брёвен, обмазанные глиной.

До XIX века продолжался постепенный распад первобытно-общинного строя; при этом навахо фактически сохраняли независимость от испанских колонизаторов и (позднее) мексиканских властей. Утрата независимости произошла после захвата США в 1848 юго-западной части Северной Америки; в 1860-х навахо поселены в резервациях (на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта.

В наше время основным занятием навахо является скотоводство; распространены ремёсла. Навахо принимают активное участие в движении за улучшение жизни индейцев. Большинство верующих — христиане, есть последователи синкретических культов.

Исторические земли навахо известны под названием Динета или Динетах. В настоящее время большинство индейцев навахо (около 60 % от общего количества) проживают на территории полуавтономной резервации, известной как Навахо-Нейшен. Её территория полностью окружает земли малочисленного народа хопи. Поскольку хопи поддерживают активные контакты с внешним миром, это становится причиной частых конфликтов между ними и навахо за земли и связанные с ними права. Несмотря на неоднократные попытки, Конгресс США пока не смог разрешить конфликт между навахо и хопи.

См. также 

 Долина монументов
 Кабезон-Пик
 Одеяла навахо
 Хоган
 Мотыльковое безумие
 Шифровальщики навахо
 Войны навахо

Примечания

Литература 
 Iverson, Peter. Diné: A History of the Navahos. — Albuquerque: University of New Mexico Press, 2002 — ISBN 0-8263-2714-1.
 Джеймс Уиллард Шульц. «Сын племени Навахов» (1927)

Ссылки 
 Navajo people: history, culture, language, art
 Веревочные игры индейцев Навахо.

Народы США
Индейцы Аризоны
Индейцы Нью-Мексико
Индейцы Юты
Навахо-Нейшен
Атабаски